Albers Slough ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Albers Slough (Beaverhead River), Fluss in Montana
 Albers Slough (Willapa Bay), Fluss in Washington